{{DISPLAYTITLE:C6H8}}
De molecuulformule C6H8 kan staan voor:
 1,3-cyclohexadieen
 1,4-cyclohexadieen
 Methylcyclopentadieen